

Унгень () — місто у повіті Муреш.
 Унгень () — комуна у повіті Арджеш.
 Унгень () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Унгень.
 Унгень () — комуна у повіті Ясси.
 Унгень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Унгень.
 Унгень () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Реучешть.

Унгени () — місто у Унгенському районі.